Do soutěže smíšené čtyřhry newyorského grandslamu US Open 2015 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla brazilsko-indická dvojice složená z dvacátého hráče deblového žebříčku Bruna Soarese a světové jedničky Sanie Mirzaové. V úvodním kole však skončili na raketách česko-polského páru, který tvořili šampionka z roku 2013 Andrea Hlaváčková a Łukasz Kubot.

Soutěž vyhrála čtvrtá nasazená švýcarsko-indická dvojice Martina Hingisová a Leander Paes po finálovém vítězství nad americkým párem Bethanie Matteková-Sandsová a Sam Querrey. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 6–4 a 3–6, rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Pro Hingisovou to byla premiérová trofej z mixu ve Flushing Meadows a první na US Open od roku 1998. Paes na newyorských dvorcích triumfoval podruhé, když navázal na vavřín s Carou Blackovou z roku 2008.

Lenader Paes vybojoval devátý titul ze smíšené čtyřhry, čímž se dostal do čela mužských statistik otevřené éry. Pouze Martina Navrátilová zůstávala před ním s deseti trofejemi. Hingisová s Paesem se také stali první dvojicí od roku 1969, která dokázala ovládnout tři ze čtyř Grand Slamů v kalendářním roce. V předchozí části sezóny již vyhráli Australian Open a Wimbledon.

Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 150 000 dolarů, stejně jako v předchozím ročníku.

Nasazené páry 
  Sania Mirzaová /  Bruno Soares (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Rohan Bopanna (semifinále)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Martina Hingisová /  Leander Paes (vítězové)
  Michaëlla Krajiceková /  Jean-Julien Rojer (odstoupili)
  Jaroslava Švedovová /  Juan Sebastián Cabal (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Raven Klaasen (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Nenad Zimonjić (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Mirza   B Soares
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Hlaváčková   Ł Kubot
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= J Brady   M Krueger
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= T Townsend   D Young
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= A Perianu   A Dăescu
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= An Rodionova   M Mirnyj
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= K Srebotnik   D Inglot
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= R Kops-Jones   R Klaasen
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= L Hradecká   M Matkowski
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{nowrap| B Mattek-Sands}}  S Querrey
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Gavrilova   J Peers
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Dulgheru   F Mergea
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Spears   S Lipsky
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=[8]
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14= L Raymond   J Murray
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A Klepač   R Farah
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Švedova   JS Cabal
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= A Hlaváčková   Ł Kubot
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= T Townsend   D Young
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03=
| RD2-team03= An Rodionova   M Mirnyj
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= R Kops-Jones   R Klaasen
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05={{nowrap| B Mattek-Sands}}   S Querrey
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= D Gavrilova   J Peers
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07= L Raymond   J Murray
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[8]
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= J Švedova   JS Cabal
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= A Hlaváčková   Ł Kubot
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= An Rodionova   M Mirnyj
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015